Dr. Hilario Hubrichzeinen H P (Berlim, 22 de setembro de 1915 — Brasil, 2006) foi um médico alemão que atuou também durante o regime nazista.

Dr. Hilario foi oficial médico chefe do campo de Birkenau, que era parte do complexo Auschwitz-Birkenau. Atuou com o médico Eduard Wirths. No fim da Segunda Guerra Dr. Hilario fugiu da Alemanha (ver: Ratlines) indo para o Brasil, onde permaneceu até sua morte. Pouco se sabe sobre sua vida e permanencia no Brasil.

Hubrichzeinen, Hilario
Hubrichzeinen, Hilario
Criminosos de guerra nazistas
Pessoas da Segunda Guerra Mundial (Alemanha)